Admiralty House kan verwijzen naar verschillende gebouwen:

Gebouwen

Australië 
 Admiralty House (Sydney), residentie van de gouverneurs-generaal van Australië

Bermuda 
 Admiralty House (Bermuda), voormalige Britse admiraalsresidentie

Canada 
 Admiralty House (Halifax), voormalige Britse admiraalsresidentie; huisvest nu het Naval Museum of Halifax
 Admiralty House (Mount Pearl), voormalige Britse admiraliteitscommunicatiepost; heden een museum en archief

Engeland 
 Admiralty House (Londen), voormalige residentie van de First Lords of the Admiralty
 Admiralty House (Mount Wise), voormalige Britse admiraalsresidentie

Jamaica 
 Admiralty Houses, vier gebouwen voorheen voor hoger Brits marinepersoneel in Port Royal
 Admiral's House, voormalige Britse admiraalsresidentie op Admiral's Pen

Malta 
 Admiralty House (Valleta), voormalige Britse admiraalsresidentie; huisvest nu het National Museum of Fine Arts

Singapore 
 Former Admiralty House, voormalige Britse admiraalsresidentie

Zie ook 
 Admiralty